Mecze Mistrzostw Świata w grupie G odbywały się w dniach 24, 28 listopada oraz 2 grudnia.

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek
 FP – fair play

Mecze

Szwajcaria – Kamerun 

Zawodnik meczu:
 Yann Sommer

Brazylia – Serbia 

Zawodnik meczu:
 Richarlison

Kamerun – Serbia 

Zawodnik meczu:
 Vincent Aboubakar

Brazylia – Szwajcaria 

Zawodnik meczu:
 Casemiro

Kamerun – Brazylia 

Zawodnik meczu:
 Devis Epassy

Serbia – Szwajcaria 

Zawodnik meczu:
 Granit Xhaka

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa G Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022